Luna Sea (band), een Japanse rockband
 Luna Sea (album), het tweede album van de rockgroep Firefall, uitgebracht in 1977